Ilisch ist der Familienname folgender Personen:

 Jakow Iwanowitsch Ilisch (Jakob Johann Ilisch; 1789–1858), russischer Arzt
 Lutz Ilisch (* 1950), deutscher Arabist und Numismatiker
 Maja Ilisch (* 1975), deutsche TV- und Romanautorin
 Peter Ilisch (* 1947), deutscher Historiker und Numismatiker